Agüela puede referirse a:

Cine 
Agüela, cortometraje español escrito y dirigido por Félix Cubero en 2002.

Geografía 
Agüela (Antas de Ulla), parroquia y localidad del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
Aguela (Bóveda), lugar de la parroquia de Vilalpape, en el municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Aguela (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Valverde, en el municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
San Mamede de Agüela, lugar de la parroquia de Agüela, en el municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo.